Karpat bezeichnet

 das Karpatium, regionale chronostratigrafische Stufe des Miozän (vor ca. 16 Mio. Jahren); auch die Sedimente jener Zeit werden so bezeichnet

Karpat ist der Familienname folgender Personen:

 Berkan Karpat (* 1965), deutsch-türkischer Schriftsteller
 Ethem Karpat († 2014), türkischer Fußballtorhüter und -funktionär
 Kemal Karpat (1925–2019), türkischer Historiker

Siehe auch:
Karpatt
 Oulun Kärpät, Karpatenbogen